Il doppio del torneo di tennis Commonwealth Bank Tennis Classic 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici María Vento-Kabchi e Angelique Widjaja che hanno battuto in finale Émilie Loit e Nicole Pratt 7-5, 6-2.

Teste di serie

 María Vento-Kabchi /  Angelique Widjaja (campionesse)
 Émilie Loit /  Nicole Pratt (finale)

 Emmanuelle Gagliardi /  Barbara Schett (primo turno)
 Jelena Dokić /  Ashley Harkleroad (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Commonwealth Bank Tennis Classic 2003